Barbara Wirth (1989) – ex sciatrice alpina tedesca
Christian Wirth (1885-1944) – criminale di guerra, funzionario di polizia e ufficiale tedesco
Franz Peter Wirth (1919-1999) – regista e sceneggiatore tedesco
Günther Wirth (1933) – ex calciatore tedesco
György Orth Wirth (1901-1962) – calciatore e allenatore di calcio ungherese
Herman Wirth (1885-1981) – filologo, etnologo e storico olandese naturalizzato tedesco
Joseph Wirth (1879-1956) – politico tedesco
Katja Wirth (1980) – ex sciatrice alpina austriaca
Louis Wirth (1897-1952) – sociologo tedesco
Nick Wirth (1966) – ingegnere britannico
Niklaus Wirth (1934) – informatico svizzero
Óscar Wirth (1955) – ex calciatore cileno
Oswald Wirth (1860-1943) – esoterista, astrologo e scrittore svizzero
Patrick Wirth (1971) – ex sciatore alpino austriaco
Peter Wirth (1830-1871) – religioso tedesco
Rainer Wirth (1982) – calciatore cileno
Roberto Wirth (1950-2022) – imprenditore italiano